Furuholm est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1950), joueur finlandais de football
 (né en 1952), footballer finlandais et journaliste sportif
Timo Furuholm (né en 1987), joueur finlandais de football

Voir aussi
, bataille navale de la guerre dano-suédoise (1808-1809)

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois